Agnsjö kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Sverige

Blekinge 
Agnsjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (12,4 ha)
Nedre Agnsjön, sjö i Karlshamns kommun, 
Övre Agnsjön, sjö i Karlshamns kommun,

Halland 
Stora Agnsjö, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (15,8 ha)
Agnsjön (Fjärås socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (22,2 ha)
Agnsjön (Älvsåkers socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (16,5 ha)
Agnsjö, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (1,9 ha)

Småland 
Agnsjön (Anderstorps socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Agnsjön (Norra Hestra socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (7,9 ha)
Agnsjön (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (32,6 ha)
Agnsjön (Fryele socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (7,71 ha)

Västergötland 
Agnsjön (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (24,2 ha)
Agnsjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Lilla Agnsjön (Hemsjö socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Stora Agnsjön (Hemsjö socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (10,4 ha)
Lilla Agnsjö, sjö i Borås kommun, 
Stora Agnsjö, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (4,88 ha)
Agnsjön (Ljushults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Lilla Agnsjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (0,8 ha)
Stora Agnsjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (1,9 ha)
Agnsjön (Mårdaklevs socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun och Svenljunga kommun,  (17,4 ha)
Agnsjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (6,45 ha)
Lilla Agnsjön (Horreds socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Stora Agnsjön (Horreds socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (64,2 ha)
Agnsjön (Hillareds socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (27,1 ha)
Agnsjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Agnsjön (Revesjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Stora Agnsjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Agnsjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (7,2 ha)
Agnsjön (Sjötofta socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (4,74 ha)
Agnsjön (Härna socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (5,4 ha)
Agnsjön (Södra Säms socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun, 
Agnsjö (Södra Vings socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (18 ha)
Agnsjö (Kungsäters socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,

Uppland 
Stora Agnsjön, sjö i Tierps kommun och Östhammars kommun,  (21,3 ha)
Lilla Agnsjön, Uppland, sjö i Tierps kommun,  (7,32 ha)

Ångermanland 
Agnsjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (9,5 ha)
Agnsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,1 km²)

Se även 
Agnasjön
Angsjön
Agntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn